Australian Open 2009 a fost un turneu de tenis de Grand Slam care a avut loc la Melbourne Park, în perioada 19 ianuarie – 1 februarie 2009. A fost a 97-a ediție a Australian Open și primul turneu major de tenis al anului. S-a jucat pe terenuri cu suprafață dură, din plexicushion. Turneul a făcut parte din circuitul masculin ATP World Tour 2009 și din circuitul feminin WTA Tour 2009. Câștigătorii au primit câte două mii de puncte.

Turneul este cunoscut pentru că a conținut multe meciuri notabile din anul 2009, inclusiv semifinala Nadal v Verdasco și finala Nadal v Federer. A fost primul Grand Slam pe teren dur pe care  Nadal l-a câștigat.

Campioni

Galerie câștigători

Simplu masculin

Simplu feminin

Dublu masculin

Dublu feminin

Dublu mixt

Note

Legături externe
 Australian Open official website

2009
2009 în tenis